Il doppio del torneo di tennis Freddie Krivine Women's Tournament 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen che hanno battuto in finale Nicole Clerico e Julia Glushko 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Mihaela Buzărnescu /  Cristina Dinu (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (campionesse)

 Melis Sezer /  Marina Šamajko (semifinali) 
 Nicole Clerico /  Julia Glushko (finale)

Tabellone

Note 
 

Freddie Krivine Women's Tournament 2011